Flaga powiatu opolskiego (opolskiego)
 Flaga powiatu opolskiego (lubelskiego)